Greentown (Indiana)
Greentown (Ohio)

Desambiguações de topônimos